Roger Federer era o atual campeão, mas perdeu para Tomáš Berdych nas semifinais. Novak Djokovic conquistou o título, derrotando Berdych na final por 7–5, 6–3.

Cabeças de chave

 'Novak Djokovic (Campeão)
 Roger Federer (Semifinais)
 Tomáš Berdych (Final)
 Juan Martín del Potro (Semifinais)

<ol start="5">
  Jo-Wilfried Tsonga ''(Primeira rodada)
  Janko Tipsarević ''(Primeira rodada)
  Andreas Seppi ''(Quartas de final)
  Mikhail Youzhny (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= N Djokovic
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= V Troicki
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= D Goffin
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

 Daniel Brands (Qualificado)
 Matthias Bachinger (Qualificador)
 Andreas Haider-Maurer (Primeira rodada)
 Michael Berrer (Primeira rodada)

<ol start="5">
<li>  'Matteo Viola (Qualificado)
<li>  Marco Chiudinelli (Qualificador)
<li>  Florent Serra (Qualificado)
<li>  Ivan Sergeyev ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Daniel Brands
 ''' Matteo Viola

<li>  Florent Serra
<li>  Igor Kunitsyn

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S